gromada Czernica (powiat lwówecki)
 gromada Czernica (powiat rybnicki)
 gromada Czernica (powiat wrocławski)